

Kalendarium informatyczne 1943 roku 
 rozpoczęcie projektu ENIAC
 powstaje Colossus pierwsza działająca, w pełni programowalna, specjalizowana maszyna cyfrowa do łamania szyfrów

styczeń

luty 
 4 lutego – w Nowym Orleanie, Luizjana rodzi się Ken Thompson, współtwórca systemu Unix
 5 lutego – rodzi się Nolan Bushnell,  amerykański przedsiębiorca, konstruktor i projektant gier komputerowych.

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień 
 6 sierpnia – rodzi się Joe Postel jeden z ojców Internetu

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1943